

Patronyme 

 Lioudmila Poutina (1958-), ex-épouse de Vladimir Poutine.
 Vera Poutina (1926-), femme qui déclare que Vladimir Poutine (« Vova ») est son fils perdu.
 Vladimir Poutine (né en 1952), homme d'État russe, notamment plusieurs fois président du gouvernement ou président de la fédération de Russie à partir de 1999.

Titres 

 Pétition Poutine doit partir (2010), site web et campagne publique pour une pétition demandant la démission de Vladimir Poutine ;
 Poutine. Corruption (2011), rapport sur la corruption dans l'entourage de Vladimir Poutine ;
 Poutine. La Guerre (2015), rapport sur l'implication de Vladimir Poutine et de son entourage dans la guerre en Ukraine.

Autres 

 Poutine, mets québécois ;
 Poutine, alevins de sardines des eaux niçoises.
 Poutine râpée, mets acadien ;
 Poutine à trou, dessert acadien ;

Patronyme russe